GPX () — свободный текстовый формат хранения и обмена данными GPS, основанный на XML.

Формат позволяет хранить информацию об ориентирах (), маршрутах () и треках (). Для каждой точки хранятся её долгота, широта и высота над уровнем моря (если имеется информация о высоте). Для точек трека хранится также время прохождения точки. XML-схема предусматривает также хранение произвольной пользовательской информации по каждой точке, обязательными являются только долгота и широта. Широта и долгота в GPX указывается в градусах в системе координат WGS 84. Высота указывается в метрах над уровнем моря. Для времени используется стандарт UTC в формате ISO 8601. Примером пользовательской информации может быть высота местности (), скорость, частота пульса (), число шагов, темп вращения педалей (каденс, ), температура и им подобные параметры.

Формат воспринимается многими программами, в том числе Google Earth, Ozi Explorer, Яндекс.Навигатор. Ряд программ, например, MapSource, теряют пользовательскую информацию.

Версия 1.0 формата опубликована в 2002 году, в версии 1.1 добавлены некоторые расширения, например позволяющие задать цвет трека.

Пример 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<gpx
xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1"
version="1.1"
creator="Wikipedia"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.topografix.com/GPX/1/1 http://www.topografix.com/GPX/1/1/gpx.xsd">
  <time>2011-09-22T18:56:51Z</time>
  <metadata>
    <name>Name</name>
    <desc>Description</desc>
    <author>
     <name>Autor</name>
    </author>
  </metadata>
  <trk>
    <name>exercise</name>
    <trkseg>
      <trkpt lat="59.934721667" lon="30.310183333">
        <time>2011-09-22T18:56:51Z</time>
        <ele>0</ele>
        <fix>none</fix>
        <sat>2</sat>
      </trkpt>
      <trkpt lat="59.934731667" lon="30.310083333">
        <time>2011-09-22T18:56:56Z</time>
        <ele>172</ele>
        <fix>2d</fix>
        <sat>5</sat>
      </trkpt>
      <trkpt lat="59.934646667" lon="30.309901667">
        <time>2011-09-22T18:57:01Z</time>
        <ele>172</ele>
        <fix>3d</fix>
        <sat>9</sat>
      </trkpt>
    </trkseg>
  </trk>
</gpx>

Типы данных 

Точка (waypoint) обозначается тегом <wpt> и означает отдельную путевую точку, которая по сути является маркером. Её координаты задаются атрибутами lat и lon, высота может задаваться необязательным тегом <ele>. Точка может содержать и другие теги, например <name>.

Список маршрутов обозначается тегом <rte> — упорядоченный список путевых точек, представляющих ряд точек поворота, ведущих к месту назначения. Кроме собственно точек поворота <rtept> может включать имя, описание, комментарий, ссылки и свои собственные элементы из другой схемы.

Трек (Track) — последовательность точек с отметками времени их прохождения, обозначаемая тегом <trk>. Содержит в себе элементы <trkseg> (отрезки трека), которые в свою очередь состоят из точек, задаваемых тегом <trkpt>. Координаты точек трека задаются аналогично координатам для waypoint.

Атрибуты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт GPX

Форматы файлов
Форматы файлов ГИС
Языки разметки
GPS
XML